Animals, a Pink Floyd 1977-es albuma
Animals (Maroon 5-dal)
Animals (Martin Garrix-dal)
Animals (Nickelback-dal)
The Animals, brit rockegyüttes
ANIMAL, interaktív szoftverkörnyezet képfeldolgozáshoz